

Wydarzenia 

 Azja
 założono uniwersytet cesarski w Chinach